

Patronymes 
 Jarno Trulli (né le ) est un pilote automobile italien.

Architecture 
 Les trulli (pluriel de trullo) représentent une forme typique de construction de la province de Bari dans le sud de l'Italie.